Lartigue (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Lartigue (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje